Katori – città del Giappone
Katori – incrociatore della Marina Imperiale Giapponese 
Katori – nave da battaglia della Marina Imperiale Giapponese